Cisowa bezeichnet Dörfer in Polen:
 Cisowa (Gdynia), Stadtteil (ehemaliges Dorf) von Gdynia in der Woiwodschaft Pommern
 Cisowa (Grabica), Dorf der Gmina Grabica im Powiat Piotrkowski der Woiwodschaft Łódź
 Cisowa (Krasiczyn), Dorf der Gmina Krasiczyn in der Woiwodschaft Karpatenvorland 
 Cisowa (Lipinki Łużyckie), Dorf der Gmina Lipinki Łużyckie in der Woiwodschaft Lebus
 Cisowa (Pątnów), Dorf der Gmina Pątnów im Powiat Wieluński der Woiwodschaft Łódź
 Cisowa (Pilica), Dorf der Gmina Pilica in der Woiwodschaft Schlesien
 Cisowa (Kędzierzyn-Koźle), Stadtteil von Kędzierzyn-Koźle in der Woiwodschaft Opole

Siehe auch:
 Cisowa Skała, Berg
 Cisowa Turnia, Berg
 Mała Cisowa, Berg
 Wielka Cisowa, Berg